Geertz ist der Familienname folgender Personen:

 Clifford Geertz (1926–2006), US-amerikanischer Anthropologe
 Henry Ludwig Geertz, deutscher Genre- und Porträtmaler
 Julius Geertz (1837–1902), deutscher Maler
 Silke Geertz (* 1964), deutsche Schauspielerin

Siehe auch: 
 Friedrich Geerds (1925–2000), deutscher Jurist
 Geerts
 Geerdts
 Gertz
 Gerts
 Gerz